Ґештальт (від  — форма, фігура або конфігурація) — філософське поняття, що позначає об'єкт у його цілісності, без розчленування на складники, цілісна структура, яка формується у свідомості людини при сприйнятті об'єктів або їхніх образів. Це перцептивна сутність, яка розглядається як ціле, а не як сума частин. Функціональна структура, яка впорядковує набір явищ відповідно до їх певних законів.
 Гештальтизм  — це психологічна та філософська теорія, згідно з якою процеси сприйняття та ментального уявлення розглядають явища як глобальні форми, а не як додавання чи зіставлення окремих елементів.
 Гештальтпсихологія — німецька теоретична та експериментальна школа, зосереджена на вивченні сприйняття та його зв’язку з мовою та культурою.
 Гештальттерапія — це набір практик, спрямованих на особистісні, психосоціальні та організаційні зміни.

Посилання 
 

Багатозначні терміни